Angeli – creature spirituali che assistono Dio (o gli dei) in varie religioni

Cinema e televisione
 Angeli (Angels in the Outfield) – film del 1994 con Danny Glover
 Angeli – programma televisivo in onda dal 1997 al 2000 su Rete 4 e Italia 1 e nel 2016 su Canale 5

Geografia 
 Angeli – villaggio finlandese della Lapponia
Angeli – frazione di Rosora in provincia di Ancona
 Angeli di Varano – frazione italiana di Ancona
 Golfo degli Angeli – golfo italiano in Sardegna

Musica 
 Angeli – gruppo punk
 Angeli – singolo di Roberto Vecchioni del 1993 (tratto dall'album Blumùn)
 Angeli – canzone scritta da Lucio Dalla ed interpretata da Bruno Lauzi nel Qdisc Amici miei

Persone 
 Alessandro Angeli (1965) – ex cestista italiano
 Alfredo Angeli (1927-2005) – regista televisivo, regista cinematografico e sceneggiatore italiano
 Amedeo Angeli (1911-1965) – bobbista italiano
 Angelo Angeli (1864-1931) – chimico italiano
 Antonello Angeli (1970) – carabiniere italiano
 Arnor Angeli (1991) – calciatore belga
 Bonaventura Angeli (1525 circa–post 1590) – letterato e storico italiano
 Diego Angeli (1869-1937) – giornalista, scrittore e critico d'arte italiano
 Domenico Angeli (1797-1876) – filantropo italiano
 Evy Angeli, propr. Franca Evangelisti (1935) – paroliera e cantante italiana
 Federica Angeli (1975) – giornalista italiana
 Federigo Angeli (1891-1952) – pittore italiano
 Franco Angeli (1935-1988) – pittore italiano
 Giulio Cesare Angeli (1570 ca.–1630) – pittore italiano 
 Giuseppe Angeli (1931-2016) – politico e imprenditore italiano
 Giuseppe Angeli (1709-1798) – pittore italiano
 Gladia Angeli (1919-1993) – scrittrice, poetessa, giornalista promotrice culturale italiana
 Guido Angeli (1931-2008) – personaggio televisivo italiano
 Heinrich von Angeli (1840-1925) – pittore ungherese
 Luigi Angeli (1739-1829) – medico e scrittore italiano
 Maceo Angeli (1908-1991) – pittore italiano
 Manuela Angeli (1939) – ex pattinatrice artistica su ghiaccio italiana
 Marco Angeli (1902-1985) – medico e politico francese naturalizzato italiano
 Marino Angeli (...–...) – giurista italiano della Repubblica di Venezia
 Osvaldo Angeli (1944) – politico italiano
 Paolo Angeli (1970) – chitarrista, compositore ed etnomusicologo italiano
 Roberto Angeli (1913-1978) – presbitero italiano
 Siro Angeli (1913-1991) – drammaturgo e sceneggiatore italiano

Altro 
 Angeli – cognome italiano
 Angeli – famiglia imperiale bizantina
 Angeli – personaggi dell'anime e manga I Cavalieri dello zodiaco
 Angeli – personaggi dell'anime e manga Neon Genesis Evangelion
 FrancoAngeli – casa editrice con sede a Milano
Angeli – adepti del culto immaginario: "Eden's Gate", in Far Cry 5

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)
 Angela (disambigua)
 Angel
 Angels